Volano ima više značenja:
 Volano (Ferara)
 Volano (Trento)